Ниже приведён список серий телесериала «Сумеречная зона».

«Сумеречная зона» — популярный американский телесериал. Транслировался на канале CBS с 1959 по 2002 годы, затем на канале UPN с 2002 по 2003 годы. Насчитывает 243 серии и 9 сезонов, а также полнометражный фильм.

Общее количество новелл 325, так как некоторые серии состоят из 2 или 3 новелл, а два фильма (1983 года и 1994 года) состоят из 4 и 2 новелл соответственно.

Краткий обзор сезонов

Оригинальные серии (1959—1964)

Сезон 1 (1959—1960)

Сезон 2 (1960—1961)

Сезон 3 (1961—1962)

Сезон 4 (1963) 
Это единственный сезон в шоу, который выбивался из привычного графика трансляции, и единственный, в котором продолжительность серий вместо 20 минут (получасовой показ) была увеличена до 50 (часовой показ). Это было вызвано тем, что телеканал CBS отменил ситком «Fair Exchange» и нужно было чем-то заткнуть дыру в сетке телевещания.

Сезон 5 (1963—1964)

Фильм (1983)

Первое возрождение (1985—1989)

Сезон 1 (1985—1986)

Сезон 2 (1986—1987)

Сезон 3 (1988—1989)

Фильм (1994)

Второе возрождение (2002—2003)

Сезон 1 (2002—2003)

Третье возрождение (2019) 
На начало 2021 года третье возрождение сериала содержит два сезона по 10 серий: первый вышел в 2019, второй — в 2020 году.

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2020)

Примечания

Ссылки 
 Syfy.com
 The Original Twilight Zone Episode List
 Postcards from the Zone (Extensive episode guides for the 1980s series, including photos)
 The Twilight Zone Podcast

Сумеречная зона
Списки:Фантастика